Aeris Gainsborough – postać z Final Fantasy VII
 Aeris (linie lotnicze) – francuskie linie lotnicze